Maggie und das Biest (Alternativtitel: Maggie und das wilde Biest, Originaltitel: Maggie and the Ferocious Beast) ist eine kanadische Zeichentrickserie, die zwischen 2000 und 2001 produziert wurde.

Handlung 
Ein kleines Mädchen hat sehr viel Fantasie und erschafft Zeichnungen von farbenfrohen und lustigen Welten, in denen fast alles möglich ist. Sie unternimmt in ihren Welten viele Ausflüge und erlebt dabei mit ihren Freunden, dem gefleckten Biest und dem Schwein Hamilton, etliche Abenteuer. Dabei lernt sie die Bedeutung von Freundschaft und Zusammenhalt kennen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2000 und 2001 von Nelvana und Teletoon Productions in Kanada produziert. Dabei sind 3 Staffeln mit 39 Doppelfolgen entstanden. Erstmals wurde die Serie am 5. Juni 2000 auf TeleToon ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 31. Dezember 2001 auf Super RTL. Weitere TV-Ausstrahlungen im deutschsprachigen Raum erfolgten ebenfalls auf Fix & Foxi und KidsCo. Zudem wurde die Serie auf DVD und als Video Home System (VHS) veröffentlicht und ist über die Video-on-Demand-Dienste maxdome und Amazon Video verfügbar.

Figuren 

 Maggie ist ein 5-jähriges Mädchen, und ein einziges Mensch in der Serie. Sie ist ein liebes Mädchen. Sie ist mit Hamilton und dem Biest gut befreundet.

 Das Biest ist ein gelbes Monster, mit roten abnehmbaren Flecken und Hörner auf seinem Kopf. Er ist mit Maggie und Hamilton befreundet. Er liebt Essen und Bäder und ist allergisch auf Pollen. Sein Zitat heißt Oh Googly Moogly!

 Hamilton Hocks ist ein Schwein und mit Maggie und das Biest befreundet. Er ist herrisch und etwas pingelig, doch er hat ein gutes Herz. Er wohnt in einem tragbaren Pappkartonhaus und ist ein hervorragender Koch. Sein wertvollster Besitz ist sein Pullover, mit dem H-Aufdruck.

Synchronisation

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 offizielle Website
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2000er Jahre